Röthenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Röthenbach an der Pegnitz – en kommun Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Röthenbach (Pegnitz) – en biflod till Pegnitz i Bayern, 
 Röthenbach (Allgäu) – kommun i Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern, Schwaben,